Кофод — фамилия.
 Кофод, Андрей Андреевич (Карл Андреас Кофод; 1855—1948) — российский и датский государственный деятель, аграрник, землеустроитель. 
 Кофод-Йенсен, Йёрген — датский лингвист, президент Датского союза за интерлингву.